Piégut est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Piégut-Pluviers est une commune française du département de la Dordogne.